Геннадий Николаевич Шибаев  (12 мая 1936,  Москва) — советский  спортивный функционер, заслуженный работник физической культуры РСФСР.

Биография 
Родился в городе Москва 12 мая 1936 года. В детские и юношеские годы жил и учился на Ленинских горах, занимался горнолыжным спортом и прыжками на лыжах с трамплина.

В 1953 году окончил Московский текстильный техникум по специальности техник-механик по оборудованию заводов искусственного волокна и был направлен на работу на Комбинат №515 в город Каменск-Шахтинский Ростовской области.

Службу в армии проходил в городе Смоленск, играл в волейбол за местный Дом офицеров, а затем за сборную команду Смоленской области. Принимал участие в чемпионате России.

В 1962 году окончил Смоленский государственный институт физкультуры, где в течение трёх лет носил звание Ленинского стипендиата. В 1963—1967 — инструктор Всесоюзного совета ДСО профсоюзов. С 1967 — заведующий отделом, заместитель председателя Центрального совета ДСО «Зенит», с 1972 — заведующий сектором, заместитель заведующего отделом физкультуры и спорта ВЦСПС, с 1977 — председатель ЦС ДСО «Спартак», с 1987 — председатель Российского республиканского Совета ВДФСО профсоюзов, объединявшего спортивные организации 7 спортивных обществ: «Спартак», «Буревестник», «Зенит», «Труд», «Локомотив», «Урожай», «Водник», с 1991 по 2015 годы — президент Физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия». Член Исполкома Международной конфедерации рабочего спорта (КСИТ).
  
В 1978—1988 — председатель Федерации фехтования СССР. В 1989—1992 — председатель Федерации волейбола СССР. С 1992 по 2005 год — член исполкома Олимпийского комитета России. В 2006-2010 – член Президентского совета физической культуры, спорта и туризма.

В 1976 году окончил обучение в Высшей Школе Партийно-политического Движения - ВШПД при ЦК КПСС.

Награды и звания 

 Орден Трудового Красного Знамени (1986)
 Орден Дружбы народов (1980)
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1996)
 Заслуженный работник физической культуры РСФСР (1985)
 Международный орден милосердия 
 Орден Платонова

Ссылки 
 Биография на сайте www.rusperson.com
 Биография на сайте ФСО профсоюзов «Россия»

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1936 году
Родившиеся 12 мая
Родившиеся в Москве
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
Кавалеры ордена Дружбы народов
Заслуженные работники физической культуры Российской Федерации
Спортивные функционеры СССР
Волейбольные функционеры СССР
Спортивные функционеры России